Eduardo Hay (1877-1941), minister spraw zagranicznych Meksyku
 Eduardo Hay (1915-2005), meksykański działacz sportowy, członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego